Meza  har flere betydninger:

 José Luis Meza, en ecuadoriansk amatørbokser
 Maximiliano Meza, er en argentinsk fodboldspiller
 Christian de Meza, dansk officer

Se også
 Mesa